Фердина́нд Гео́рг Фробе́ниус (; 26 октября 1849, Берлин — 3 августа 1917, Шарлоттенбург) — немецкий математик, известный своим вкладом в теорию эллиптических функций, дифференциальных уравнений и теории групп.
Он также был первым, кто ввёл понятие рациональной аппроксимации функций (ныне известное как аппроксимация Паде), и дал первое полное доказательство теоремы Гамильтона — Кэли.
Также он внёс свой вклад в определение дифференциально-геометрических объектов в современной математической физике, известных ныне как многообразия Фробениуса.

Биография 
Фердинанд Георг Фробениус родился 26 октября 1849 году в Шарлоттенбурге, пригороде Берлина, от родителей Фердинанда Фробениуса и Кристины Элизабет Фридрих. В 1860 году, когда ему было почти одиннадцать лет, он поступил в Иоахимстальскую гимназию. В 1867 году один семестр посещал занятия в Гёттингенском университете, затем продолжил обучение в университете Гумбольдта в Берлине, где он посещал лекции Леопольда Кронекера, Эрнста Эдуарда Куммера, Карла Вейерштрасса. В 1870 году защитил там диссертацию под руководством К. Вейерштрасса и Э. Э. Куммера. Некоторое время преподавал в берлинской гимназии. В 1874 году, без обычной для этого хабилитации, был принят на должность профессора в Берлинский университет. В течение семнадцати лет, между 1875 и 1892, Фробениус работал в Цюрихе. Именно там он женился, создал семью, и проделал важную работу в самых различных областях математики. В 1892 году вернулся в Берлинский университет, заняв место умершего Леопольда Кронекера.

Член Прусской академии наук (с 1893). Вместе с Кронекером, Лазарусом Иммануэлем Фуксом и Германом Амандусом Шварцем принадлежал к узкому кругу известнейших берлинских математиков своего времени.

Вклад 
Основные работы Фробениуса относятся к теории групп, в частности, к теории представлений.

Он первым доказал, что алгебры с делением над вещественными числами  существуют только в пространствах размерности один (вещественные числа), два (комплексные числа) и четыре (кватернионы). (Теорема Фробениуса)

По имени Фробениуса названы следующие математические понятия:
 Гомоморфизм Фробениуса из коммутативной алгебры.
 Критерий Фробениуса интегрируемости распределения
 Матрица Фробениуса
 Формула Фробениуса (для обращения блочной матрицы)
 Норма Фробениуса
 Группа Фробениуса
 Неравенство Фробениуса
 Теорема Фробениуса
 Полином Фробениуса
 Оператор Перрона — Фробениуса
 Теорема Фробениуса — Перрона
 Факторизация по Фробениусу
 Теорема взаимности Фробениуса
 Автоморфизм Фробениуса

См. также 
 Теорема Фробениуса (значения)

Математики Германии
Математики по алфавиту
Родившиеся 26 октября
Родившиеся в 1849 году
Умершие 3 августа
Умершие в 1917 году
Члены Прусской академии наук
Персоналии по алфавиту
Члены Гёттингенской академии наук
Преподаватели Берлинского университета
Члены Леопольдины